Julie Bishop peut désigner :

 Julie Bishop (1914-2001), une actrice américaine ;
 Julie Bishop (née en 1956), une femme politique australienne.